The Madcap – cortometraggio del 1913 diretto da Burton L. King
The Madcap – film del 1916 diretto da William C. Dowlan